El Duque Cristóbal de Brunswick-Lüneburg-Harburg (21 de agosto de 1570 en Harburg - 7 de julio de 1606 en Harburg) fue Duque de Brunswick-Lüneburg-Harburg.

Biografía 
Critóbal fue un hijo del Duque Otón II de Brunswick-Harburg (1528-1603) de su segundo matrimonio con Eduviges (1535-1616), hija del Conde Enno II de Frisia Oriental. Su lema fue Consilio et armis ("Por consejo y armas").

Tras la muerte de su padre, asumió el gobierno de Harburg conjuntamente con su hermano Guillermo Augusto. En enero de 1604, la ciudad de Harburg rindió homenaje a los hermanos.

El 28 de octubre de 1604 en Harburg, Cristóbal se casó con Isabel (1567-1618), hija del Duque Julio de Brunswick-Wolfenbüttel y viuda del Conde Adolfo XI de Schaumburg. El matrimonio no tuvo hijos.

Cristóbal murió dos años más tarde, en 1606, después de una caída en el Castillo de Harburg. Como hermano mayor, Juan Federico (1557-1619) había renunciado a su derecho de gobierno. El hermano menor Otón III, asumió la posición de Cristóbal como co-gobernante.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 August B. Michaelis and Julius Wilhelm Hamberger: Einleitung zu einer volständigen Geschichte der Chur- und Fürstlichen Häuser in Teutschland, Meyer, 1759, vol. 1, p. 120 ff
 Vaterländisches Archiv für hannoverisch-braunschweigische Geschichte, Herold & Wahlstab, 1835, p. 400 ff, Online

Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Casa de Brunswick-Harburg
Nobles de Alemania del siglo XVI